Ophiostomataceae är en familj av svampar. Ophiostomataceae ingår i ordningen blånadssvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Blånadssvampar
Ophiostomataceae